Луки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Луки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Луки — посёлок в Толочинском районе Витебской области.
 Луки — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Луки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Луки — агрогородок в Кореличском районе Гродненской области.
 Луки — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Луки — посёлок в Острогожском районе Воронежской области.
 Луки — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Луки — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Луки — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Луки — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Луки — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Луки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Луки — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Луки — село в Малинском районе Житомирской области.
 Луки — село в Самборском районе Львовской области.
 Луки — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Луки — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Луки (до 2016 г. — Червоные Луки) — село в Менском районе Черниговской области.

Другое 
 Луки — биосферный резерват в Демократической Республике Конго.

См. также 
 Великие Луки
 Луки-СКИФ
 Лукин